Ithaca může být:

 Ithaca (Georgie)
 Ithaca (Michigan)
 Ithaca (Nebraska)
 Ithaca (New York)
 Ithaca (Ohio)
 Ithaca (Wisconsin)